отде́льный батальо́н конво́йных войск НКВД СССР — воинская часть в составе войск НКВД СССР, сформированная в период между Польским походом и Великой Отечественной войной, занимавшаяся охраной тюрем и конвоированием заключённых в районе Бреста. В 1941 году подразделения батальона участвовали в обороне Брестской крепости.

История части 

Создан на основании постановления Комитета обороны при СНК СССР №  от  и приказа НКВД СССР № 001389 «Об организации и переформировании частей конвойных войск» от . Формировался в период с 14 по . В апреле 1940 года передислоцирован в Брестскую крепость, где расположился в части кольцевой казармы Цитадели между участком  стрелкового полка и Тереспольскими воротами.

С момента своего рождения батальон входил в состав  отдельной стрелковой бригады войск НКВД СССР, переименованной в декабре 1940 года в  отдельную бригаду конвойных войск НКВД СССР, а впоследствии (в 1942 году) ставшей конвойной дивизией, которая в свою очередь, после нескольких преобразований,  выступила в роли родоначальницы , как независимого и суверенного государства.

 стрелковая рота повзводно охраняла Общую тюрьму НКВД БССР № 24 в г. Кобрин, Общую тюрьму НКВД БССР № 29 в г. Пинск и Общую тюрьму НКВД БССР № 25 в г. Пружаны.  стрелковая рота охраняла Общую тюрьму НКВД БССР № 23 в г. Бресте и Внутреннюю тюрьму УНКВД Брестской области («Бригидки») на территории Кобринского укрепления Брестской крепости.  стрелковая рота использовалась для конвоирования заключённых и польских военнопленных.

В первые дни Великой Отечественной войны, согласно «Схеме развертывания Конвойных войск НКВД» с объявлением мобилизации, на базе  батальона (формально) был сформирован  конвойный полк НКВД  — всего лишь с использованием немногочисленного личного состава и командования батальона, вырвавшегося из окружения).

После захвата Цитадели Брестской крепости, спрятанное красноармейцами знамя  батальона КВ НКВД было найдено в развалинах полуразрушенной казармы  солдатами  роты  пехотного полка  дивизии вермахта, а впоследствии  было показано на пропагандистском мероприятии в г. Линц. После войны оно, возможно, было передано советскому командиру гарнизона г. Линц, дальнейшая судьба неизвестна.

  отдельный батальон КВ НКВД был исключён из списков действующей армии как «целиком погибший в боях».

Состав 
 Управление батальона (Брестская крепость);
  стрелковая рота (Кобрин, Пинск, Пружаны);
  стрелковая рота (Брестская крепость);
  стрелковая рота (Брестская крепость) — конвойная;
 Пулемётный взвод (Брестская крепость);
 Взвод связи (Брестская крепость);
 Подразделения материально-технического обеспечения (Брестская крепость),
 Автотранспортный взвод (Брестская крепость) — в ряде источников встречается наименование «автохозяйственный взвод».

Командный состав на 22.06.1941 
 Командир батальона: капитан Костицын, Александр Степанович;
 Замполит: батальонный комиссар Сорокин Григорий Петрович;
 Помощник комбата по МТС: техник-интендант  ранга Шалаев Георгий Иванович;
 Начальник штаба: капитан Бурлаченко Василий Филиппович;
 ПНШ-2: лейтенант Кирьянов Артём Петрович;
 Начальник связи: младший лейтенант Рыбак Михаил Самойлович;
 Секретарь партбюро: политрук Стеблин Антон Степанович;
 Секретарь бюро ВЛКСМ: замполитрука Павлов Николай Иванович;
 Инструктор политработы: младший политрук Колыванов Николай Иванович;
 Инструктор пропаганды: старший политрук Буримов Алексей Ефимович;
 Начальник боепитания: воентехник  ранга Романов Григорий Алексеевич;
 Начальник химслужбы: Жестовский Фёдор Иосифович;
 Начальник санслужбы: военврач  ранга Манин Михаил Титович;
 Начальник физподготовки: лейтенант Доля Николай Васильевич;
 Начальник команды служебных собак: младший лейтенант Фролов Владимир Иванович;
 Начальник клуба: младший политрук Тишков Николай Акимович;
 Командир автохозвзвода: воентехник  ранга Бычков Леонид Иванович;
 Командир  стрелковой роты: старший лейтенант Павлов Влас Елисеевич;
 Командир  стрелковой роты (врид  старший лейтенант Артамонов Николай Георгиевич;
 Командир  стрелковой роты: старший лейтенант Курьеров Григорий Иванович;
 Политрук замком  стрелковой роты по п/ч Дедусев Иван Григорьевич
 Командир пулемётного взвода: младший лейтенант Курышев Сергей Максимович.

Руководители обороны казарм 132-го отдельного батальона КВ НКВД в Брестской крепости 
 Помощник командира взвода связи: замполитрука 
 Химинструктор отделения боепитания: сержант

Примечания

Литература 
 
 
 

Участники обороны Брестской крепости
Формирования НКВД СССР
Оборона Брестской крепости